Salmagundi steht für:

 Salmagundi, kaltes Gericht in Großbritannien und den USA
 Salmagundi Club, 1871 gegründetes Zentrum für bildende Kunst in New York
 Salmagundi (Zeitschrift), 1807/08 in New York erschienene satirische Zeitschrift